«Мариуполь» — мужской баскетбольный клуб из одноимённого города. Семикратный чемпион Украины, пятикратный обладатель кубка Украины. В 2014 году на время прекратил существование. В сентябре 2015 появилась информация о возвращении клуба в Высшую Лигу.

История 
Дебют «Азовмаша» на уровне команд мастеров состоялся в сентябре 1990 г. — команда стартовала во II лиге чемпионата СССР (Украинская зона) и заняла 6 место из 8 команд-участниц.
Решением Ильичевского районного совета народных депутатов г. Мариуполя от 22 августа 1991 года был зарегистрирован «Хозрасчетный баскетбольный клуб „Азовмаш“».

Достижения клуба

Победитель 
 7-кратный чемпион Украины (2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010).
 9-кратный обладатель Кубка Азовмаша (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012).
 5-кратный обладатель Кубка Украины (2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009).
 1-кратный обладатель Кубка северная конференция ФИБА (2002/2003)
 2-кратный победитель второго по силе дивизиона (1991/1992 — тогда он назывался первой лигой, 1997/1998 — тогда он назывался высшей лигой).

Финалист 
 Серебряный призёр чемпионата Украины (3): 2004/2005, 2011/2012, 2012/2013
 Финалист Кубка вызова 2006/2007.
 Финалист Кубка суперлиги 2010/2011.
 Финалист Кубка Азовмаша 2009.

Азовмаш в чемпионатах Украины 
С сезона 1996/1997 года сильнейший дивизион Украины называется Суперлига, в скобках указан номер дивизиона на тот момент.

Азовмаш в Единой лиге ВТБ

Сезон 2008/2009

Сезон 2009/2010

Сезон 2010/2011

Азовмаш в еврокубках

Сезон 2005/2006 (Кубок Вызова ФИБА)

Сезон 2006/2007 (Кубок вызова)

Сезон 2007/2008 (Кубок УЛЕБ)

Сезон 2008/2009 (Еврокубок/Кубок Европы)

Сезон 2009/2010 (Еврокубок/Кубок Европы)

Сезон 2010/2011 (Еврокубок/Кубок Европы) 
В этом сезоне баскетбольный клуб «Азовмаш» мог остаться без еврокубков из-за решения ФИБА. Запрет на выступление в еврокубках был наложен на клуб до тех пор, пока не будет решён вопрос относительно выплаты зарплаты бывшему игроку клуба Ремону ван де Харе. Запрет был снят после того, как вопрос был урегулирован.

Сезон 2011/2012 (Еврокубок/Кубок Европы)

Сезон 2012/2013 (Еврокубок/Кубок Европы)

См. также 
Чемпионат Украины по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт фанатов «Азовмаша»
 "Азовмашу" - 20 лет!

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Украины
Участники Единой лиги ВТБ
Спортивные клубы Мариуполя